Кирха Святого Николая — лютеранская церковь:

 Кирха Святого Николая в Гатчине — лютеранская церковь в Гатчине
 Кирха Святого Николая в Кронштадте — лютеранская церковь в Кронштадте
 Кирха Святого Николая в Сестрорецке — лютеранская церковь в Сестрорецке